Stanley Lai ist der Name folgender Personen:

* Stanley Lai (Physiker) (* 1977), kanadisch-deutscher Physiker
 Stanley Lai (Schauspieler), Schauspieler